Chiesa di Nostra Signora delle Grazie – chiesa nel comune di Recco
 Chiesa di Nostra Signora delle Grazie – chiesa nel comune di Noli
 Chiesa di Nostra Signora delle Grazie – chiesa nel comune di Orosei
 Chiesa di Nostra Signora delle Grazie – chiesa nel comune di Sanluri
 Chiesa di Nostra Signora delle Grazie – chiesa nel comune di Sassello
 Chiesa di Nostra Signora delle Grazie – chiesa nel comune di Varazze
 Chiesa di Nostra Signora delle Grazie – chiesa nel comune di Vobbia